Pahajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellersta Pahajärvi, sjö i Övertorneå kommun, 
Pahajärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (6,19 ha)
Pahajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pahajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (1,21 km²)
Pahajärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Pahajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pahajärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (14 ha)
Pahajärvi (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (13,2 ha)
Pahajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Västra Pahajärvi, sjö i Övertorneå kommun, 
Östra Pahajärvi, sjö i Övertorneå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn